Imfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Imfeld (* 1954), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Al Imfeld (1935–2017), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Hans Imfeld (1902–1947), französischer Kolonialoffizier schweizerischer Herkunft
 Hugo Imfeld (1916–1993), Schweizer Bildhauer, Reliefkünstler, Grafiker und Zeichner
 Just Ignaz Imfeld (1691–1765), Obwaldner Landammann

 Margrit Liniger-Imfeld (1917–2010), Schweizer Vorkämpferin für das Frauenstimmrecht
 Nikolaus II. Imfeld (1694–1773), Taufname Anton Sebastian Imfeld, Fürstabt von Einsiedeln
 Xaver Imfeld (1853–1909), Schweizer Topograf

Siehe auch:
 Im Feld